Der Begriff Unterstützungskommando hat verschiedene Bedeutungen:
 Das Unterstützungskommando (USK) ist Teil der Spezialkräfte der Bayerischen Polizei, siehe Unterstützungskommando (Bayern)
 Ein Unterstützungskommando (UKdo) war ein Großverband der Bundeswehr im Rahmen des Wartime Host Nations Support (WHNS) von 1985 bis 1997, siehe Unterstützungskommando (WHNS).

Siehe auch:
 Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll